De Bunker (Gemert), poppodium in Gemert
 De Bunker (rechtbank), rechtbank in Amsterdam Nieuw-West
 De bunker (film), film uit 1992 van Gerard Soeteman
 De Bunker (Eindhoven), studentencentrum in Eindhoven
 De Bunker (televisieserie), serie op VTM